Химмель — немецкая фамилия. Известные носители:
 Химмель, Герхард (1965) — немецкий (ФРГ) борец греко-римского стиля.
 Химмель, Фридрих Генрих (1765—1814) — немецкий пианист и композитор.